Жаргалант ( — «Счастливый») — монгольский топоним. До 1989 года данный топоним на русский язык передавался как "Джаргалант".

Сомоны 
Жаргалант — сомон аймака Баян-Улгий.
Жаргалант — сомон аймака Баянхонгор.
Жаргалант — сомон аймака Хувсгел.
Жаргалант — сомон аймака Орхон.
Жаргалант — сомон аймака Архангай.
Жаргалант — сомон аймака Ховд.
Жаргалант — сомон аймака Туве.

Населённые пункты 
Жаргалант — посёлок, административный центр сомона Бигэр аймака Говь-Алтай.

См. также 
Жаргалан — сомон аймака Говь-Алтай.